Knöpfli bezeichnet
schweizerisch Spätzle

Knöpfli oder Knoepfli ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Knoepfli (1909–2002), Schweizer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Sonja Knöpfli (* 1977), Schweizer Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Knöpfle